Нокіа:

 Нокіа — місто в південно-західній Фінляндії.
 Нокіа — фінська компанія, один із світових лідерів з виробництва мобільних телефонів.